Eureka (exclamação) — exclamação atribuída a Arquimedes
 Eureka (filme de 1983) — filme de Nicolas Roeg
 Yurîka — filme de Shinji Aoyama, conhecido no Brasil como Eureka
 Eureka (livro) — ensaio de Edgar Allan Poe
 Eureka (série) — série de TV
 Bill Nye the Science Guy ou Eureka — série educativa de TV

 4133 Heureka — asteroide
 Martialis heureka — espécie de formiga

Geografia

Estados Unidos 
 Eureka (Califórnia)
 Eureka (Illinois)
 Eureka (Kansas)
 Eureka (Missouri)
 Eureka (Montana)
 Eureka (Nevada)
 Eureka (Carolina do Norte)

 Eureka (Utah)
 Eureka (Wisconsin)

Outros 
 Eureka (Nunavut) — localidade na Ilha Ellesmere, Canadá

Desambiguações de topônimos